Toni Storaro – cantante bulgaro di origine turca
 Vittorio Storaro – direttore della fotografia italiano